Le qualificazioni del singolare  maschile del Rogers Cup 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Marinko Matosevic (ultimo turno, ritirato)
  Benjamin Becker (primo turno)
  Bernard Tomić (qualificato)
  Tobias Kamke (qualificato)
  Matthew Ebden (primo turno)
  Benoît Paire (qualificato)
  Tim Smyczek (qualificato)

  Malek Jaziri (ultimo turno)
  Yūichi Sugita (ultimo turno)
  Michael Russell (qualificato)
  James Duckworth (ultimo turno)
  Vincent Millot (ultimo turno)
  Michaël Llodra (ultimo turno)
  Thanasi Kokkinakis (qualificato)

Qualificati 

  Thanasi Kokkinakis
  Michael Russell
  Bernard Tomić
  Tobias Kamke

 Brayden Schnur
 Benoît Paire
 Tim Smyczek

Lucky Loser 
 Malek Jaziri

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni

Rogers Cup 2014
ATP World Tour 2014